Королевский академический оркестр () — симфонический оркестр Уппсальского университета в Швеции.

Основанный в 1627 году по приказу короля Густава II Адольфа, королевский академический оркестр является самым старым из ныне действующих симфонических оркестров в Швеции и одним из старейших в Европе. Руководство оркестром осуществляется музыкальным руководителем университета (). В разные годы оркестром руководили такие известные шведские музыканты, как Хуго Альвен и Ларс Эрик Ларссон. Среди известнейших страниц истории оркестра — скандал во время выступления короля Густава IV Адольфа 3 апреля 1800 года, когда оркестр сыграл в его присутствии запрещённый в Швеции французский революционный гимн — Марсельезу.

Музыкальные руководители

Ссылки 
 Королевский симфонический оркестр на странице Уппсальского университета 

Оркестры Швеции
Культура Уппсалы
Появились в 1627 году